Kirchdorf puede hacer referencia a:
Kirchdorf, una comuna de Suiza.
Kirchdorf, un municipio de Baja Baviera, Alemania.
Kirchdorf, un municipio de Baja Sajonia, Alemania.
Kirchdorf, un municipio de Alta Baviera, Alemania.